Der Begriff Snake Bite (engl. für Schlangenbiss) hat verschiedene Bedeutungen:

 ein alkoholisches Mischgetränk aus Cidre und hellem Bier, siehe Snakebite (Cocktail)
 ein schottischer Dartspieler, siehe Peter Wright
 eine Reifenpanne bei Fahrradreifen, bei der ein Durchschlag zwei kurze, nebeneinanderliegende Einschnitte im Schlauch hinterlässt
 eine symmetrische Anordnung von Labret-Piercings
 die frühere Band der Heavy-Metal-Sängerin Doro Pesch